

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Étienne Damoiselet est un maître écrivain parisien, actif dans la seconde moitié du  ;
 Florentin Damoiselet, (1644-1690), est un peintre français.

Homonymie de patronyme